Jacquinot ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Claude Jacquinot (1772–1848), französischer General der Kavallerie
 Charles Hector Jacquinot (1796–1879), französischer Marineoffizier und Halbbruder von Honoré Jacquinot
 Honoré Jacquinot (1815–1887), französischer Chirurg, Zoologe und Botaniker
 Louis Jacquinot (1898–1993), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Pierre Jacquinot (1910–2002), französischer Physiker
 Robert Jacquinot (1893–1980), französischer Radrennfahrer

Sonstiges:
 Jacquinot Bay, Bucht in Neubritannien, Papua Neuguinea
 Jacquinot Rocks, Felsengruppe im Grahamland, Antarktika
 Mount Jacquinot, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Robert Jacquinot de Besange